

Geografia

Brasile 
 Prata – comune brasiliano della Paraíba.
 Prata – comune brasiliano del Minas Gerais.

Italia

Comuni 
Prata Camportaccio – comune italiano in provincia di Sondrio.
Prata d'Ansidonia – comune italiano in provincia dell'Aquila.
Prata di Pordenone – comune italiano in provincia di Pordenone.
Prata di Principato Ultra – comune italiano in provincia di Avellino
Prata Sannita – comune italiano in provincia di Caserta.

Frazioni e località 
Prata – frazione di Massa Marittima in provincia di Grosseto
Prata – frazione di Suvereto in provincia di Livorno
Prata – frazione di Vogogna in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Prata – località (non frazione) di Casape in provincia di Roma
Prata – frazione di Lucoli in provincia dell'Aquila

Altro 
 Prata – famiglia nobile italiana